Yasak Elma è una serial televisivo turco trasmesso su Fox dal 19 marzo 2018.

Trama

Interpreti e personaggi

Personaggi principali

Personaggi secondari

Collegamenti esterni